Termenul relație se poate referi la:

relație binară (matematică), submulțime a unui produs cartezian
relație de ordine
relație de echivalență

Vezi și 
 Relația Amoroso-Robinson
 Relația dintre limbaj și memorie
 Relația lui Mayer 
 Relație de ordine totală
 Relație de recurență
 Relație extraconjugală
 Relații de producție
 Relații diplomatice 
 Relații sociale

Legături externe